Азербайджанский университет имени Шахид Мадани ()  известный также, как Азартранский университет — высшее государственное учебное заведение, расположенное в 35 км от Тебриза, остана Восточный Азербайджан (Иран).

Основан в 1988 году путём расширения Тебризского университета Тарбиа Муаллем с целью подготовки учителей средних школ для Министерства образования Ирана. Однако, в 2001 году, основываясь на пересмотре целей и потребностей, университет был реорганизован в универсальный университет, осуществляющий подготовку по степени бакалавра и последипломного образования. Университет был первоначально расположен в г. Тебризе, но позже был перенесен на окраину города. В настоящее время около 7500 студентов обучаются на 29 кафедрах 7 факультетов, из которых около 1 200 человек — в аспирантуре. В настоящее время общее количество преподавателей (включая на неполный рабочий день) составляет 320 человек.

Структура 
 Гуманитарный факультет (специальности: персидский язык и литература; арабский язык и литература; английский язык и литература)
 Факультет теологии ( специальности: исламская философия; религия и мистицизм; науки и традиции Корана; исламское право и юриспруденция; история исламской цивилизации; исследования ислама)
 Факультет фундаментальных наук (специальности: химия, физика, математика, биология)
 Факультет сельского хозяйства (специальности: биотехнология; защита растений; агрономия и лекарственные растения)
 Факультет информационных технологий
 Инженерный факультет (специальности: строительство; электротехника; механика и машиностроение)
 Факультет психологии и образования (специальности: семейные отношения; психология;  библиотечные науки; физическое воспитание; образование и консультирование)

Ссылки 
 Сайт университета 

Университеты Ирана
Тебриз